L’agrégation externe d'histoire est un concours français permettant le recrutement des professeurs agrégés enseignant l'histoire-géographie au lycée, à l'instar de l'agrégation externe de géographie et de l'agrégation interne d'histoire et géographie. Elle fait fréquemment office de critère de sélection pour enseigner l'histoire dans le supérieur.

Depuis 2010, il est nécessaire d'être titulaire d'un master pour passer ce concours, qui est l'une des agrégations littéraires « [les] plus attractives et [les] plus sélectives » et reste de facto requise pour enseigner l'histoire en CPGE ou à l'université.

Histoire 
L'agrégation (masculine) d'histoire et de géographie est créée en 1831. La distinction entre les agrégations des deux disciplines est établie, sous l'influence du géographe Emmanuel de Martonne et l'accord du ministre historien antiquisant Jérôme Carcopino, en 1941 (décret et arrêté du 28 avril) puis entérinée définitivement par l'arrêté du 28 septembre 1943 : « il est institué une agrégation d'histoire et une agrégation de géographie ».

Agrégation féminine 
Tout au long du , cette agrégation reste uniquement masculine. Une « section historique » est toutefois instaurée au sein de l'agrégation féminine des lettres afin de fournir des enseignantes en histoire et géographie aux lycées de jeunes filles.

Lors de la séparation entre agrégation d'histoire et agrégation (mixte) de géographie en 1944, l'agrégation d'histoire reste masculine.

La section historique de l'agrégation féminine, appelée agrégation féminine d'histoire et géographie après les années 1950, subsiste cependant jusqu'à la fusion des concours en 1976.

L'organisation actuelle des épreuves 
 Épreuves d'admissibilité (écrit) :

Chacune des épreuves écrites d'histoire concerne obligatoirement une période historique différente. De plus, les deux dissertations sont données dans un ordre chronologique : si l'histoire médiévale, par exemple, tombe en première dissertation, la seconde dissertation portera systématiquement sur la question d'histoire moderne ou celle d'histoire contemporaine (et non d'histoire ancienne, qui peut cependant être posée en commentaire).
 Épreuves pratiques et orales :

Les questions au programme 

En histoire, deux questions sur quatre sont renouvelées chaque année, chaque question restant au programme deux ans. En géographie, une question sur la France est maintenue chaque année, tandis qu'une autre question change tous les ans. Depuis 2008, la question sur la France est thématique.

Programme 2024 
Questions d'histoire :

 (nouvelle question) ancienne : Gouverner l'empire romain de 284 à 410 de notre ère ;
 (nouvelle question) médiévale : Église, société et pouvoir dans la chrétienté latine (910-1274) (non confirmé) ;
 moderne : Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin  au milieu du  ;
 contemporaine : Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980) ;

Questions de géographie :

 Géographie des territoires : (en attente) ;
 Géographie thématique : Frontières ;

Programme 2023 
Questions d'histoire :

ancienne : Le monde grec et l'Orient de 404 à 200 avant notre ère ;
 médiévale : Villes et construction étatique en Europe du Nord-Ouest du  au  (Empire, anciens Pays-Bas, France, Angleterre) ;
 (nouvelle question) moderne : Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin  au milieu du  ;
 (nouvelle question) contemporaine : Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980) ;

Questions de géographie :

 Géographie des territoires : Populations, peuplement et territoires en France ;
 (nouvelle question) L'Amérique latine.

Programme 2022 
Questions d'histoire :

 (nouvelle question) ancienne : Le monde grec et l'Orient de 404 à 200 avant notre ère ;
 (nouvelle question) médiévale : Villes et construction étatique en Europe du Nord-Ouest du  au  (Empire, anciens Pays-Bas, France, Angleterre) ;
 moderne : Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470 – vers 1680) ;
 contemporaine : Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales.

Questions de géographie :

Géographie thématique : Frontières ;
(nouvelle question) Géographie des territoires : Populations, peuplement et territoires en France.
Les sujets de 2022 sont : composition d'histoire médiévale : « La ville en armes et la construction étatique », composition d'histoire moderne : « "L’Imprimerie est comme un bon plat de viande qui, consommé avec modération, nourrit le corps et lui conserve la santé : mais dont l’excès conduit aux dérèglements et aux maladies". Dans le cadre du programme, vous discuterez ce lieu commun ici formulé par Richard Atkins dans The Original and Growth of Printing..., Londres, 1664, (L’origine et progrès de l’imprimerie).», explication de textes d'histoire ancienne : « La mort de Cléitos (329 avant notre ère) » extrait de l'Anabase d'Arrien et composition de géographie : « Frontières et migrations ».

Annales (1986-2021) 

Programme 2021

Questions d'histoire :

 ancienne : Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235 de notre ère
 médiévale : Écrit, pouvoirs et société en Occident du début du  à la fin du  (Angleterre, France, Péninsule italienne, Péninsule ibérique)
 (nouvelle question) moderne : Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470 – vers 1680)
 (nouvelle question) contemporaine : Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales
Questions de géographie :

 Géographie des territoires : Les espaces ruraux en France
 (nouvelle question) Géographie thématique : Frontières

Les sujets de 2021 sont : composition d'histoire médiévale : « Stabilité et précarité de l'écrit », composition d'histoire contemporaine : « Être ouvrière », explication de textes d'histoire moderne : « Un mémoire sur les continuations de privilèges (vers 1670) » par Antoine Vitré (159?-1674) et composition de géographie des territoires : « Paysages et recompositions des espaces ruraux en France ».

La session 2021 est marquée par la pandémie de Covid-19 en raison de la distanciation obligatoire au sein des centres d'examen et du port du masque pour tous les candidats durant les épreuves écrites et orales. Les épreuves orales d'admission de la session 2021 n'accueillent également pas de public. 150 candidats ou candidates sont admissibles.

Programme 2020

Cette session est marquée par l'absence d'épreuves orales du fait de la pandémie de Covid-19. Les épreuves écrites d'admissibilité valent comme admission. Elles sont organisées du 22 au 25 juin 2020 au lieu du mois de mars.

Questions d'histoire :

 (nouvelle question) antique : Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235 de notre ère ;
 (nouvelle question) médiévale : Écrit, pouvoirs et société en Occident du début du  à la fin du  (Angleterre, France, péninsule italienne, péninsule ibérique) ;
 moderne : État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640 – vers 1780) ;
 contemporaine : Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale 1945 – 1991.

Questions de géographie :

 (nouvelle question) géographie thématique : L'Asie du Sud-Est ;
 géographie des territoires : Les espaces ruraux en France.

Les sujets de 2020 sont : composition d'histoire ancienne : « Piété et impiété dans la religion publique », composition d'histoire contemporaine : « les années 1968 : culture et contestation », explication de textes d'histoire médiévale : « les livres d'un frère dominicain au  le 17 juin 1287 » et composition de géographie des territoires : « Risques naturels et territoires en Asie du Sud-Est ».

Programme 2019

Questions d'histoire :
 antique : Famille et société dans le monde grec et en Italie du  au  ;
 médiévale : Confrontation, échanges et connaissance de l'Autre au nord et à l'est de l'Europe de la fin du  au milieu du  ;
 (nouvelle question) moderne : État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640 – vers 1780) ;
 (nouvelle question) contemporaine : Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale 1945 – 1991.
Questions de géographie :
 géographie thématique : Les espaces du tourisme et des loisirs ;
 (nouvelle question) géographie des territoires : Les espaces ruraux en France.

Les sujets tombés pour l'année 2019 sont : composition d'histoire antique « Tel père, tel fils » ; composition d'histoire moderne « L'autorité royale » ; explication de texte d'histoire médiévale « Conquête et paix : l'établissement de Cnut en Angleterre » ; composition de géographie « Mobilités et dynamiques des espaces ruraux en France ».

Programme 2018

Questions d'histoire :
 (nouvelle question) antique : famille et société dans le monde grec et en Italie du  ;
 (nouvelle question) médiévale : confrontation, échanges et connaissance de l'Autre au nord et à l'est de l'Europe de la fin du  au milieu du  ;
 moderne : sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du  (période de la Révolution française exclue) en Angleterre, France, Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne ;
 contemporaine : le Moyen-Orient de 1876 à 1980.
Questions de géographie :
 (nouvelle question) géographie thématique : les espaces du tourisme et des loisirs ;
 géographie des territoires : la France des marges.

Les sujets tombés pour l'année 2018 sont : composition d'histoire médiévale « Franchir la frontière au nord et à l'est de l'Europe de la fin du  au milieu du  » ; composition d'histoire contemporaine « Réformes et révolutions au Moyen-Orient (1876-1980) » ; explication de texte d'histoire moderne « Éloge d'Herman Boerhaave devant l'Académie des Sciences (1738) » ; composition de géographie « Centres et périphéries dans les espaces du tourisme ».

Programme 2017

Questions d'histoire :
 antique : le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;
 médiévale : gouverner en Islam entre le  et le  (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
 nouvelle question en moderne : sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du  au  (période de la Révolution française exclue) en Angleterre, France, Pays-Bas/Provinces-Unies et péninsule italienne ;
 nouvelle question en contemporaine : le Moyen-Orient de 1876 à 1980.

Questions de géographie :
 nouvelle question en géographie des territoires : La France des marges ;
 géographie thématique : Géographie des mers et des océans.
Les sujets tombés pour l'année 2017 sont : composition d'histoire antique « Rome et ses sujets » ; composition d'histoire moderne « Savants et techniciens dans la cité » ; explication de texte d'histoire contemporaine « Discours du Ghazi Moustafa Kemal, Président de la République turque (octobre 1927) » ; composition de géographie « S'approprier la haute mer ».

Programme 2016

Questions d'histoire : 
 antique : le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;
 médiévale : gouverner en Islam entre le  et le  (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
 moderne : la péninsule ibérique et le Monde, années 1470 - années 1640 ;
 contemporaine : citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899.

Questions de géographie :
 géographie des territoires : la France, mutations des systèmes productifs ;
 géographie thématique : géographie des mers et des océans.

Les sujets tombés pour l'année 2016 sont : composition d'histoire antique : « la violence politique dans le monde romain » ; composition d'histoire médiévale : « les fondements du pouvoir en islam » ; commentaire de texte d'histoire moderne : « lettres du père François Xavier (novembre 1549) » ; composition de géographie : « la France, un espace post-industriel ? ».

Programme 2015

Questions d'histoire :
 nouvelle question d'antique : le monde romain de 70 av. J.C. à 73 ap. J.-C. ;
 nouvelle question de médiévale : gouverner en Islam entre le  et le  (Irak jusqu'en 1258, Syrie, Hijaz, Yémen, Égypte, Maghreb et al-Andalus) ;
 moderne : la péninsule ibérique et le Monde, années 1470 - années 1640 ;
 nouvelle question de contemporaine : citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1899.

Questions de géographie :
 la France : mutations des systèmes productifs ;
 nouvelle question : géographie des mers et des océans.

Les sujets tombés pour l'année 2015 sont : composition d'histoire médiévale : « centres et marges du pouvoir en Islam » ; composition d'histoire contemporaine : « intégrer et exclure en république » ; commentaire de texte d'histoire antique : « Dion Cassius, Histoire romaine, César et Pompée au matin de Pharsale, 48 av. J.-C. » ; composition de géographie : « les mers méditerranées ».

Programme 2014

Questions d'histoire :
 les diasporas grecques du bassin méditerranéen (mer Noire et Égypte incluses) à l’Indus, du  à la fin du  avant J.-C. ;
 guerre et société, vers 1270 - vers 1480 (royaume d’Écosse, royaume d’Angleterre, Irlande, Pays de Galles, royaume de France et marges occidentales de l’Empire ― espace italien exclu ―) ;
 nouvelle question : la péninsule ibérique et le Monde, années 1470-années 1640 ;
 les sociétés coloniales : Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950).

Questions de géographie :
 géographie des conflits ;
 nouvelle question : La France, mutations des systèmes productifs.

Les sujets tombés pour l'année 2014 sont : composition d'histoire moderne : « la péninsule Ibérique et les nouvelles frontières du monde » ; composition d'histoire contemporaine : « le corps en situations coloniales » ; commentaire de texte d'histoire médiévale : le traité de capitulation de Guise (1424) ; composition de géographie : « conflits et ressources stratégiques dans le monde ».

Programme 2013

Questions d'histoire :
 nouvelle question : les diasporas grecques du bassin méditerranéen (mer Noire et Égypte incluses) à l’Indus, du  à la fin du  avant J.-C. ;
 nouvelle question : guerre et société, vers 1270 - vers 1480 (royaume d’Écosse, royaume d’Angleterre, Irlande, Pays de Galles, royaume de France et marges occidentales de l’Empire ― espace italien exclu ―) ;
 les circulations internationales, années 1680-années 1780 ;
 nouvelle question : les sociétés coloniales, Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950).

Questions de géographie :
 géographie des conflits ;
 la France urbaine.

Les sujets tombés pour l'année 2013 sont :
composition d'histoire antique : « l'expérience du départ en Grèce ancienne du  » ;
composition d'histoire moderne : « les circulations aristocratiques en Europe 1680-1780 » ;
explication de texte histoire contemporaine : des extraits du texte de Michel Leiris de 1931 dans la mission ethnographique Dakar-Djibouti, sur Dakar ;
composition de géographie : « villes et mobilités en France ».

Programme 2012

Questions d'histoire
 Rome et l’Occident, de 197 avant J.-C. à 192  (Îles de la Méditerranée occidentale (Sicile, Sardaigne, Corse), Péninsule ibérique, Gaule (Cisalpine exclue), Germanie, Alpes (provinces alpestres et Rhétie), Bretagne)
 Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l'Occident latin (1179-1449)
 Les circulations internationales, années 1680-années 1780
 Le monde britannique de 1815 à 1931

Questions de géographie
 Nouvelle question : Géographie des conflits
 La France urbaine

Les sujets tombés pour l'année 2012 sont :
composition d'histoire antique : « Rome et les confins en Occident de 197 av. J.-C. à 197 ap. J.-C. » ;
composition d'histoire contemporaine : « Penser et construire le monde britannique (1815-1931) » ;
explication de texte histoire médiévale : Les chanoines et la mort à Prague au début du  ;
composition de géographie : « Minorités et conflits dans le monde actuel ».

Programme 2011

Questions d'histoire
 Rome et l’Occident, de 197 avant J.-C. à 192  (Îles de la Méditerranée occidentale (Sicile, Sardaigne, Corse), Péninsule ibérique, Gaule (Cisalpine exclue), Germanie, Alpes (provinces alpestres et Rhétie), Bretagne)
 Nouvelle question : Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l'Occident latin (1179-1449)
 Nouvelle question : Les circulations internationales, années 1680-années 1780
 Le monde britannique de 1815 à 1931

Questions de géographie
 L'Europe
 Nouvelle question : La France urbaine

Les sujets tombés pour l'année 2011 sont :
composition d'histoire antique : « Les généraux romains et l'Occident, de 197 av. J.-C. à 192 ap. J.-C. » ;
composition d'histoire moderne : « Franchir les frontières internationales en Europe (années 1680 - années 1780) » ;
explication de texte histoire médiévale : Le concile de Constance vu par un témoin ;
composition de géographie : « Les villes françaises en Europe ».

Programme 2010

Questions d'histoire
 Nouvelle question : Rome et l’Occident, de 197 avant J.-C. à 192  (Îles de la Méditerranée occidentale (Sicile, Sardaigne, Corse), Péninsule ibérique, Gaule (Cisalpine exclue), Germanie, Alpes (provinces alpestres et Rhétie), Bretagne)
 Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie de 888 aux premières années du 
 Les affrontements religieux en Europe du début du  au milieu du 
 Nouvelle question : Le monde britannique de 1815 à 1931

Questions de géographie
 Nouvelle question : L’Europe
 La France : aménager les territoires

Les sujets tombés pour l'année 2010 sont :
composition d'histoire médiévale : « Hommes d'Église et pouvoirs temporels dans les royaumes de France, Bourgogne et Germanie de 888 aux premières années du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « Mythes et réalités de l'hégémonie britannique dans le monde de 1815 à 1931 » ;
explication de texte histoire moderne : Les réflexions de Jean de Saulx-Tavannes sur les affrontements religieux, publiées en 1625 ;
composition de géographie : « Les effets géographiques de l'intégration communautaire en Europe ».

Programme 2009

Questions d'histoire
 Économies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne (Grèce continentale, îles de la Mer Égée, cités côtières d'Asie Mineure)
 Nouvelle question : Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie de 888 aux premières années du 
 Nouvelle question : Les affrontements religieux en Europe du début du  au milieu du 
 Penser et construire l'Europe de 1919 à 1992 (hors des expériences propres au monde communiste)

Questions de géographie
 Nouvelle question : La France : aménager les territoires
 Nourrir les hommes

Les sujets tombés pour l'année 2009 sont :
composition d'histoire antique: « Les grains dans la cité, de 478 à 88 avant notre ère (Grèce continentale, îles de l'Égée et cités côtières d'Asie mineure) » ;
composition d'histoire moderne : « Tuer au nom de Dieu en Europe, du début du  au milieu du  » ;
explication de texte histoire médiévale : Extrait de la Chronique de l'abbaye de Saint-Hubert-en-Ardenne (rédigé avant 1106) ;
composition de géographie : « Nourrir les riches, nourrir les pauvres ».

Programme 2008

Questions d'histoire
 Nouvelle question : Économies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne (Grèce continentale, îles de la Mer Égée, cités côtières d'Asie Mineure)
 Nouvelle question : Penser et construire l'Europe de 1919 à 1992 (hors des expériences propres au monde communiste)
Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie de 888 aux premières années du 
 Le monde byzantin, du milieu du  à 1204 : économie et société
 Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle

Questions de géographie
 Nouvelle question : La Russie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2008 sont :
composition d'histoire antique: « La mer et la vie économique en Grèce ancienne (Grèce continentale, îles de la mer
Égée, cités côtières de l’Asie mineure) de 478 à 88 » ;
composition d'histoire médiévale : « S’enrichir dans le monde byzantin du milieu du  à 1204 » ;
explication de texte histoire contemporaine : Discours prononcé par Margaret Thatcher à l’ouverture de la 39e année universitaire du Collège d’Europe à Bruges, 20 septembre 1988) ;
composition de géographie : « Les périphéries de l’espace français ».

Programme 2007

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Afrique romaine (de l'Atlantique à la Tripolitaine) de 69 à 439
 Histoire médiévale : Le monde byzantin, du milieu du  à 1204 : économie et société
 Histoire moderne : Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle
 Histoire contemporaine : Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie

Questions de géographie
 La mondialisation
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2007 sont :
composition d'histoire moderne : « Hériter dans les sociétés anglaise, espagnole et française au  » ;
composition d'histoire contemporaine : « Les hommes de progrès dans les campagnes européennes (France, Allemagne, Espagne, Italie), des années 1830 à la veille de la première guerre mondiale » ;
explication de texte histoire antique : Saint Augustin et les donatistes (417) ;
composition de géographie : « Les centres du monde ».

Programme 2006

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Afrique romaine (de l'Atlantique à la Tripolitaine) de 69 à 439
 Histoire médiévale : Les villes d'Italie, du milieu du  au milieu du  : économies, sociétés, pouvoirs, cultures
 Histoire moderne : Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 à 1802
 Histoire contemporaine : Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie

Questions de géographie
 L'Amérique latine
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2006 sont :
composition d'histoire antique : « État et communautés civiles (cités, tribus) en Afrique romaine de 69 à 439 » ;
composition d'histoire moderne : « Représenter le peuple en Europe et en Amérique du Nord, 1773-1802 » ;
explication de texte histoire médiévale : Le renforcement des ordonnances de justice (avril 1293) ;
composition de géographie : « Les espaces de faible peuplement en Amérique latine ».

Programme 2005

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Anatolie de la mort d'Alexandre au règlement par Rome des affaires d'Orient (55 avant notre ère)
 Histoire médiévale : Les villes d'Italie, du milieu du  au milieu du  : économies, sociétés, pouvoirs, cultures
 Histoire moderne : Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 à 1802
 Histoire contemporaine : Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 à 1946 (Europe, Russie puis URSS, Japon, États-Unis)

Questions de géographie
 L'Afrique
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2005 sont :
composition d'histoire médiévale : « Les fondements et les manifestations de la puissance économique des villes italiennes du milieu du  au milieu du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « L'ennemi (Europe, Russie puis URSS, Japon, États-Unis, de 1911 à 1946) » ;
explication de texte histoire moderne : Thomas Jefferson, ambassadeur des États-Unis à Paris, écrit à James Madison ;
composition de géographie : « Les territoires de l'échange en Afrique ».

Programme 2004

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Anatolie de la mort d'Alexandre au règlement par Rome des affaires d'Orient (55 avant notre ère)
 Histoire médiévale : Les sociétés en Europe, du milieu du  à la fin du  (mondes byzantin, musulman et slave exclus)
 Histoire moderne : La Renaissance, des années 1470 aux années 1560
 Histoire contemporaine : Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 à 1946 (Europe, Russie puis URSS, Japon, États-Unis)

Questions de géographie
 Les risques
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2004 sont :
composition d'histoire médiévale : « La place de l'Église dans les sociétés européennes du milieu du  à la fin du  » ;
composition d'histoire moderne : « Connaître le Monde à la Renaissance (des années 1470 aux années 1560) » ;
explication de texte histoire antique : Le fermier d'impôts Joseph, neveu du grand-prêtre Onias II ;
composition de géographie : « Vivre près des cours d'eau en France, étude géographique ».

Programme 2003

Questions d'histoire
 Histoire antique : Rome, ville et capitale, de Jules César à la fin des Antonins
 Histoire médiévale : Les sociétés en Europe, du milieu du  à la fin du  (mondes byzantin, musulman et slave exclus)
 Histoire moderne : La Renaissance, des années 1470 aux années 1560
 Histoire contemporaine : Religion et culture dans les sociétés et dans les États européens en 1800 à 1914 (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, dans leurs limites de 1914)

Questions de géographie
 Les Méditerranée
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2003 sont :
composition d'histoire médiévale: « Être libre dans les sociétés européennes du milieu du  à la fin du  » ;
composition d'histoire moderne : « L'Europe de la Renaissance : une Europe italienne ? » ;
explication de texte histoire antique : Rome pendant les guerres civiles en 69 après J.-C. ;
composition de géographie : « Le port et la ville en Méditerranée ».

Programme 2002

Questions d'histoire
 Histoire antique : Rome, ville et capitale, de Jules César à la fin des Antonins
 Histoire médiévale : Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du  au milieu du 
 Histoire moderne : Les monarchies espagnole et française (territoires extra-européens exclus) du milieu du  à 1714
 Histoire contemporaine : Religion et culture dans les sociétés et dans les États européens en 1800 à 1914 (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, dans leurs limites de 1914)

Questions de géographie
 Les Méditerranée
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2002 sont :
composition d'histoire médiévale: « Affronter le monde latin pour les musulmans (milieu Xe-milieu XIIIe siècle) » ;
composition d'histoire moderne : « La présence du roi dans les monarchies espagnole et française du milieu du  à 1714 » ;
explication de texte histoire contemporaine : À qui appartient le droit d'enseigner ? ;
composition de géographie : « Les Midis français ».

Programme 2001

Questions d'histoire
 Histoire antique : Guerre et sociétés dans les mondes grecs, de 490 avant J.-C. à 322 avant J.-C. (Macédoine comprise)
 Histoire médiévale : Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du  au milieu du 
 Histoire moderne : Les monarchies espagnole et française (territoires extra-européens exclus) du milieu du  à 1714
 Histoire contemporaine : La démocratie aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne puis RFA, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1939 : idées et combats, institutions et pratiques

Questions de géographie
 Les très grandes villes dans le monde
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2001 sont :
composition d'histoire antique : « La paix impossible dans les mondes grecs de 490 avant J.-C. à 322 avant J.-C. (Macédoine comprise) » ;
composition d'histoire médiévale : « L'or dans les relations des pays d'Islam avec le monde latin, du milieu du  au milieu du  » ;
explication de texte histoire contemporaine : Démocraties en crise. Le syndrome de Weimar ;
composition de géographie : « Quartiers riches et beaux quartiers dans les très grandes villes du monde ».

Programme 2000

Questions d'histoire
 Histoire antique : Guerre et sociétés dans les mondes grecs, de 490 avant J.-C. à 322 avant J.-C. (Macédoine comprise)
 Histoire médiévale : Éducation et cultures dans l'Occident chrétien, du début du  au milieu du 
 Histoire moderne : La terre et les paysans en France (dans ses limites actuelles) et en Grande-Bretagne, du début du  à la fin du 
 Histoire contemporaine : La démocratie aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne puis RFA, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1939 : idées et combats, institutions et pratiques

Questions de géographie
 La Chine et les Chinois de la diaspora
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 2000 sont :
composition d'histoire antique : « Éducation et culture de guerre dans les mondes grecs de 490 avant J.-C. à 322 avant J.-C. (Macédoine comprise) » ;
composition d'histoire moderne : « Les paysans et les usages collectifs de la terre en France (dans ses limites actuelles) et en Grande-Bretagne, du début du  à la fin du  » ;
explication de texte histoire contemporaine : Lectures et culture du prince d'après Philippe de Mézières (v. 1386-89) ;
composition de géographie : « La maîtrise de l'eau en Chine ».

Programme 1999

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Empire romain de la mort de Commode au concile de Nicée (192-325)
 Histoire médiévale : Éducation et cultures dans l'Occident chrétien, du début du  au milieu du 
 Histoire moderne : La terre et les paysans en France (dans ses limites actuelles) et en Grande-Bretagne, du début du  à la fin du 
 Histoire contemporaine : Industrialisation et sociétés en Europe occidentale (Allemagne-RFA, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la fin des années 1960

Questions de géographie
 Géographie humaine des littoraux maritimes
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 1999 sont :
composition d'histoire antique : « L'empereur Gallien et son temps (automne 253-automne 268) » ;
composition d'histoire contemporaine : « L'usine en Europe occidentale (Allemagne-RFA, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la fin des années 1960 » ;
explication de texte histoire médiévale : Conseils pour l'éducation d'un jeune homme (lettre de Pierre de Blois, vers 1160) ;
composition de géographie : « Banlieues et périphéries urbaines en France ».

Programme 1998

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Empire romain de la mort de Commode au concile de Nicée (192-325)
 Histoire médiévale : Le christianisme du début du  au milieu du  : formation, confrontation et vie intérieure des chrétientés latine et byzantine (y compris les chrétientés orientales en terre d'Islam et les nouvelles chrétientés)
 Histoire moderne : Européens et espaces maritimes (Méditerranée exclue) au  (vers 1690-vers 1790) : aspects économiques et sociaux, expansion coloniale, rivalités politiques et influences culturelles
 Histoire contemporaine : Industrialisation et sociétés en Europe occidentale (Allemagne-RFA, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la fin des années 1960

Questions de géographie
 L'Europe médiane en mutation (Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie)
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 1998 sont :
composition d'histoire médiévale : « L'orthodoxie dans les chrétientés latine et byzantine du début du  au début du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « Industrialisation et mobilités sociales en Europe occidentale du début des années 1880 à la fin des années 1960 » ;
explication de texte histoire moderne : De la conduite à tenir avec les Naturels des Pays où les deux frégates de sa majesté pourront aborder. Quatrième partie de l'instruction du roi à La Pérouse ;
composition de géographie : « Les capitales de l'Europe médiane ».

Programme 1997

Questions d'histoire
 Histoire antique : La Grèce à l'époque archaïque (milieu -478 avant J.-C.)
 Histoire médiévale : Le christianisme du début du  au milieu du  : formation, confrontation et vie intérieure des chrétientés latine et byzantine (y compris les chrétientés orientales en terre d'Islam et les nouvelles chrétientés)
 Histoire moderne : Européens et espaces maritimes (Méditerranée exclue) au  (vers 1690-vers 1790) : aspects économiques et sociaux, expansion coloniale, rivalités politiques et influences culturelles
 Histoire contemporaine : Nations, nationalités et nationalismes en Europe de 1850 à 1920 (Russie d'Europe comprise)

Questions de géographie
 Crise et mutations des agricultures et des espaces ruraux
 La France et ses régions en Europe et dans le monde

Les sujets tombés pour l'année 1997 sont :
composition d'histoire médiévale : « Les courants réformateurs du monachisme byzantin et latin du début du IXe sicle au milieu du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « La compétition entre Européens pour la maîtrise des échanges avec les empires coloniaux ibériques (vers 1690-vers 1790) » ;
explication de texte histoire moderne : Nationalités et perspectives européennes à la fin du  vues par un essayiste belge ;
composition de géographie : « Agricultures commerciales et mutations et espaces ruraux dans l'espace inter-tropical ».

Programme 1996

Questions d'histoire
 Histoire antique : La Grèce à l'époque archaïque (milieu -478 avant J.-C.)
 Histoire médiévale : L'Europe occidentale chrétienne au  (royaume de France, royaume d'Angleterre, Empire, États italiens, royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique)
 Histoire moderne : Sociétés, cultures et vie religieuse dans le cadre de la France actuelle, du début du  au milieu du 
 Histoire contemporaine : Nations, nationalités et nationalismes en Europe de 1850 à 1920 (Russie d'Europe comprise)

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 Afrique septentrionale et Asie occidentale (non compris l'Iran et le Soudan)

Les sujets tombés pour l'année 1996 sont :
composition d'histoire moderne : « Le renouveau de la vie religieuse des Français dans la première moitié du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « Être nationaliste en Europe, des années 1890 à la veille de la première guerre mondiale » ;
explication de texte histoire médiévale : Autorité royale et ordre public dans le royaume de Sicile. Les Constitutions de Melfi (1231) ;
composition de géographie : « Les vallées des grands fleuves français »

Programme 1995

Questions d'histoire
 Histoire antique : Rome, la péninsule italienne, l'Istrie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse de 218 à 31 avant J.-C.
 Histoire médiévale : L'Europe occidentale chrétienne au  (royaume de France, royaume d'Angleterre, Empire, États italiens, royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique)
 Histoire moderne : Sociétés, cultures et vie religieuse dans le cadre de la France actuelle, du début du  au milieu du 
 Histoire contemporaine : L'Europe et l'Afrique (Afrique continentale et Madagascar) de la veille de la première guerre mondiale à nos jours

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 Les populations du monde (distribution et dynamiques spatiales, changements démographiques et sociaux, migrations)

Les sujets tombés pour l'année 1995 sont :
composition d'histoire antique: « Les élites italiennes et Rome de 90 à 31 avant J.-C. » ;
composition d'histoire moderne : « Les savoirs et leur transmission dans la France du XVIe et de la première moitié du  » ;
explication de texte histoire contemporaine : Néocolonialisme et indépendances d'après Kwame Nkrumah (1965) ;
composition de géographie : « Les migrations du travail dans le monde »

Programme 1994

Questions d'histoire
 Histoire antique : Rome, la péninsule italienne, l'Istrie, la Sicile, la Sardaigne et la Corse de 218 à 31 avant J.-C.
 Histoire médiévale : Population et sociétés dans l'Europe occidentale aux  (France et grands fiefs, Grande-Bretagne, Italie, terres d'Empire)
 Histoire moderne : La France et les Français de la mort de Louis XIV à la veille de la Révolution : aspects intérieurs, coloniaux et extérieurs
 Histoire contemporaine : L'Europe et l'Afrique (Afrique continentale et Madagascar) de la veille de la première guerre mondiale à nos jours

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 L'Amérique du Nord : Canada, États-Unis, Mexique

Les sujets tombés pour l'année 1994 sont :
composition d'histoire moderne : « Les années 50 du  en France » ;
composition d'histoire contemporaine : « L'année 1956 en Afrique » ;
explication de texte histoire médiévale : Une famille florentine devant la peste ;
composition de géographie : « La maîtrise de l'eau en Amérique du Nord »

Programme 1993

Questions d'histoire
 Histoire antique : La vie religieuse en Grèce, du début du  à la fin du  avant J.-C. (Grèce continentale et insulaire, côte de l'Asie Mineure)
 Histoire médiévale : Population et sociétés dans l'Europe occidentale aux  (France et grands fiefs, Grande-Bretagne, Italie, terres d'Empire)
 Histoire moderne : La France et les Français de la mort de Louis XIV à la veille de la Révolution : aspects intérieurs, coloniaux et extérieurs
 Histoire contemporaine : Villes et sociétés urbaines aux États-Unis, en France, dans le Royaume-Uni et dans les pays germaniques, du début du  jusqu'en 1914

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 Géographie du tourisme et des loisirs

Les sujets tombés pour l'année 1993 sont :
composition d'histoire antique : « Déesses, prêtresses, femmes : la part du féminin dans la vie religieuse en Grèce du début du  à la fin du  avant J.-C. » ;
composition d'histoire médiévale : « Le paysan et les malheurs de ses temps,  (Royaume de France, Îles britanniques, Empire, Italie) » ;
explication de texte histoire moderne : La France en 1740 vue par Frédéric II de Prusse ;
composition de géographie : « Les espaces en difficulté du territoire français (DOM compris) »

Programme 1992

Questions d'histoire
 Histoire antique : La vie religieuse en Grèce, du début du  à la fin du  avant J.-C. (Grèce continentale et insulaire, côte de l'Asie Mineure)
 Histoire médiévale : Les pays européens riverains du bassin occidental de la Méditerranée (France de langue d'oc, Provence, Italie, péninsule Ibérique) y compris les domaines insulaires des environs de 1030 jusqu'en 1212-1213
 Histoire moderne : Guerres et paix au  en Europe : aspects maritimes, politiques, culturels, religieux et économiques (1618-1721)
 Histoire contemporaine : Villes et sociétés urbaines aux États-Unis, en France, dans le Royaume-Uni et dans les pays germaniques, du début du  jusqu'en 1914

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 La façade pacifique de l'Asie, du détruit de Béring au golfe du Tonkin, mers, îles et archipels inclus (Extrême-Orient soviétique, Corée du Nord, Corée du Sud, la Chine maritime, Hong Kong, Macao, Taïwan, l'archipel japonais)

Les sujets tombés pour l'année 1992 sont :
composition d'histoire médiévale : « Châteaux, fortifications et habitant dans l'organisation de l'espace des pays riverains du bassin occidental de la Méditerranée, des environs de 1030 au début du  » ;
composition d'histoire moderne : « Les pays de la Baltique en guerre (1618-1729) » ;
explication de texte histoire contemporaine : New-York en 1864 par Ernest Duvergier de Hauranne ;
composition de géographie : « Les villes portuaires de la façade pacifique de l'Asie, du détroit de Béring au golfe du Tonkin »

Programme 1991

Questions d'histoire
 Histoire antique : Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale de 31 avant J.-C. à 235 après J.-C. (Norique, Rhétie, Provinces alpestres, Germanie, Gaule, Bretagne, péninsule Ibérique)
 Histoire médiévale : Les pays européens riverains du bassin occidental de la Méditerranée (France de langue d'oc, Provence, Italie, péninsule Ibérique) y compris les domaines insulaires des environs de 1030 jusqu'en 1212-1213
 Histoire moderne : Guerres et paix au  en Europe : aspects maritimes, politiques, culturels, religieux et économiques (1618-1721)
 Histoire contemporaine : L'Empire russe et l'Union soviétique depuis le règne de Nicolas Ier jusqu'en juin 1941 (aspects intérieurs et extérieurs)

Questions de géographie
 La France et ses régions en Europe et dans le monde
 L'organisation de l'espace mondial, aux différentes échelles, par les échanges internationaux de marchandises, de capitaux et d'informations

Les sujets tombés pour l'année 1991 sont :
composition d'histoire antique : « L'intégration des populations indigènes dans les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale (31 avant J.-C. à 235 après J.-C.) » ;
composition d'histoire contemporaine : « Nature et pratique du pouvoir d'État dans l'Empire russe et en URSS, de la fin du  à la fin des années 1930 » ;
explication de texte histoire moderne : Harangue de M. Servien aux États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas (25 avril 1647) ;
composition de géographie : « La modernisation des systèmes de transport et ses effets sur l'organisation des transports en France »

Programme 1990

Questions d'histoire
 Histoire antique : Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale de 31 avant J.-C. à 235 après J.-C. (Norique, Rhétie, Provinces alpestres, Germanie, Gaule, Bretagne, péninsule Ibérique)
 Histoire médiévale : L'Occident barbare de 476 à 774 : Germanie, Gaule, Îles britanniques, péninsule Ibérique, Italie
 Histoire moderne : États et provinces de l'Europe du Sud-Ouest au  (1598-1714) : États italiens et ibériques, îles du bassin occidental de la Méditerranée, Provence, Languedoc, Roussillon
 Histoire contemporaine : L'Empire russe et l'Union soviétique depuis le règne de Nicolas Ier jusqu'en juin 1941 (aspects intérieurs et extérieurs)

Questions de géographie
 La France : géographie générale et régionale
 Les États méditerranéens de la communauté économique européenne (Espagne, Grèce, Italie, Portugal)

Les sujets tombés pour l'année 1990 sont :
composition d'histoire médiévale : « Les évêques et le pouvoir dans l'Occident barbare (476-774) » ;
composition d'histoire contemporaine : « La Russie et l'Europe (1825-1918) » ;
explication de texte histoire antique : La Révolte de Boudicca en Bretagne (61 après J.-C.) par Dion Cassius ;
composition de géographie : « Les grandes métropoles dans les États méridionaux de la Communauté européenne »

Programme 1989

Questions d'histoire
 Histoire antique : La péninsule balkanique (Thrace, Macédoine, Grèce continentale et insulaire, Épire, Illyrie méridionale) de 359 à 146 avant J.-C.
 Histoire médiévale : L'Occident barbare de 476 à 774 : Germanie, Gaule, Îles britanniques, péninsule Ibérique, Italie
 Histoire moderne : États et provinces de l'Europe du Sud-Ouest au  (1598-1714) : États italiens et ibériques, îles du bassin occidental de la Méditerranée, Provence, Languedoc, Roussillon
 Histoire contemporaine : Histoire culturelle de l'Europe occidentale de 1919 à la fin des années 1950 : croyances et pratiques religieuses, idées et pratiques politiques, courants intellectuels et artistiques et leurs relations avec les mentalités collectives (Allemagne, Espagne, Italie, France, Royaume-Uni)

Questions de géographie
 La France : géographie générale et régionale
 Le Brésil

Les sujets tombés pour l'année 1989 sont :
composition d'histoire médiévale : « Le guerrier dans les sociétés et les États de l'Occident barbare de la fin du  à la fin du  » ;
composition d'histoire moderne : « Absolutisme et mouvements sécessionnistes dans la monarchie espagnole (1598-1714) » ;
explication de texte histoire antique : L’œuvre de Philippe et d'Alexandre par Arrien et Justin ;
composition de géographie : « La terre et les hommes au Brésil »

Programme 1988

Questions d'histoire
 Histoire antique : La péninsule balkanique (Thrace, Macédoine, Grèce continentale et insulaire, Épire, Illyrie méridionale) de 359 à 146 avant J.-C.
 Histoire médiévale : Pouvoirs et sociétés politiques dans les royaumes anglais, français, ibériques (sauf Grenade), Italiens (Naples, Sicile) du début du  au milieu du 
 Histoire moderne : L'Europe du Nord-Ouest (France, Îles britanniques, Pays-Bas et Provinces-Unies) de 1559 et 1642
 Histoire contemporaine : Histoire culturelle de l'Europe occidentale de 1919 à la fin des années 1950 : croyances et pratiques religieuses, idées et pratiques politiques, courants intellectuels et artistiques et leurs relations avec les mentalités collectives (Allemagne, Espagne, Italie, France, Royaume-Uni)

Questions de géographie
 La France : géographie générale et régionale
 L'espace urbanisé : centre-ville et périphérie urbaine

Les sujets tombés pour l'année 1988 sont :
composition d'histoire médiévale : « Exercice du pouvoir et aristocraties dans les royaumes français, anglais, ibériques et italiens, du début du  au milieu du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « L'anticommunisme de 1919 à 1942 en France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne » ;
explication de texte histoire moderne : L'Angleterre en 1596 par Guillaume de Vair ;
composition de géographie : « Les transports et l'espace urbanisé »

Programme 1987

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Orient romain (provinces de langue grecque) de 31 avant J.-C. à la fin de l'époque des Sévère
 Histoire médiévale : Pouvoirs et sociétés politiques dans les royaumes anglais, français, ibériques (sauf Grenade), Italiens (Naples, Sicile) du début du  au milieu du 
 Histoire moderne : L'Europe du Nord-Ouest (France, Îles britanniques, Pays-Bas et Provinces-Unies) de 1559 et 1642
 Histoire contemporaine : Quarante ans d'histoire de la France et des Français : 1868-1899

Questions de géographie
 La France : géographie générale et régionale
 Les pays africains riverains de l'océan Indien (de Djibouti au Mozambique inclus) et les îles voisines (Madagascar, Mascareignes, Comores, Seychelles)

Les sujets tombés pour l'année 1987 sont :
composition d'histoire antique : « L'évergétisme dans les provinces orientales de l'Empire romaine, de 31 avant J.-C. à la fin de l'époque des Sévère » ;
composition d'histoire moderne : « La noblesse française, l'État monarchique et la religion de 1559 à 1610 » ;
explication de texte histoire contemporaine : Une famille paysanne dans les années 1880 par Frédéric Le Play ;
composition de géographie : « L'eau et l'agriculture en France »

Programme 1986

Questions d'histoire
 Histoire antique : L'Orient romain (provinces de langue grecque) de 31 avant J.-C. à la fin de l'époque des Sévère
 Histoire médiévale : La société et ses cadres de vie dans l'Empire germanique (Italie exclue) et dans les royaumes d'Angleterre et de France, du milieu du  au milieu du 
 Histoire moderne : L'Europe à la fin du  : vers 1780-1802 (à l'exclusion des pays scandinaves, de la Russie et de l'Empire ottoman)
 Histoire contemporaine : Quarante ans d'histoire de la France et des Français : 1868-1899

Questions de géographie
 La France : géographie générale et régionale
 L'Afrique du Nord et le Proche-Orient : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Turquie
 Les migrations de population (migrations journalières de travail et migrations touristiques exclues)

Les sujets tombés pour l'année 1986 sont :
composition d'histoire médiévale : « Frontières (limites politiques et fronts de colonisation), habitat et société du milieu du  au milieu du  » ;
composition d'histoire contemporaine : « Les Français et les libertés (1859-1899) » ;
explication de texte histoire antique : Les cités de Grèce et d'Italie au temps de la prédication de Paul ;
composition de géographie : « Les régions méridionales françaises face au brassage migratoire des quarante dernières années »

Taux de réussite 

Évolution du nombre de postes pourvus (1991-2016)

Entre 2003 et 2009, le nombre de candidats effectifs a diminué de 30 %, sans compenser la raréfaction des postes (-37 % sur la période). D'année en année, le concours est donc de plus en plus sélectif : depuis 2005, le taux d'admission réel n'a jamais dépassé la barre des 7 %, et de 2003 à 2010 (sauf en 2007), le pourcentage d'admis par rapport aux non éliminés était inférieur à celui de l'agrégation de philosophie. En 2011, à la suite d'une très forte baisse du nombre de candidats non éliminés, l'agrégation d'histoire est redevenue moins sélective que celle de philosophie.

Le taux de réussite est très variable selon les académies. Il est exceptionnellement élevé dans les académies de Créteil-Paris-Versailles et de Lyon en raison de la présence des écoles normales supérieures de la rue d'Ulm, de Lyon, de Cachan (les étudiants de cette dernière bénéficiant de la préparation proposée par la rue d'Ulm), de l'École des Chartes, et de facultés réputées comme Paris- et Paris-.

Jugements négatifs d'historiens sur l'agrégation d'histoire 
En 1883, Ernest Lavisse, s'adressant aux étudiants parisiens, juge que : 
.

En 1888, Ernest Denis, qui sera détenteur de la chaire d'histoire moderne de la Sorbonne, et qui était lui-même agrégé, considérait à propos de l'agrégation qu' - ce qu'en 1966 Jacques Le Goff qualifiera de  En 1892, c'est Ferdinand Lot (chartiste, non agrégé, qui lui aussi termina sa carrière comme professeur d'histoire, en l'occurrence médiévale, à la Sorbonne) qui jugeait .

Après ce tir groupé de jugements à la fin du , lié aux projets de réforme du système éducatif entraînés par l'avènement de la Troisième République, c'est dans un autre contexte de bouleversement politique, en l'occurrence celui du Front populaire, que réapparaît un avis tranché sur le caractère nocif de l'agrégation d'histoire, en l'occurrence sous la plume de Marc Bloch et Lucien Febvre en leur qualité de directeurs des Annales : .

Polémique lors de la session 2011 
L'agrégation d'histoire a fait l'objet d'une attention exceptionnelle de la part du grand public lors de la session 2011 : le texte donné à l'épreuve de commentaire historique était en effet présenté comme un authentique texte médiéval rédigé au , alors qu'il s'agissait en réalité d'une reconstitution romancée de Palémon Glorieux publiée en 1964. Les deux historiennes à l'origine du sujet, Catherine Vincent et Denyse Riche, ont démissionné du jury après la révélation de leur erreur dans les médias français. Le ministère de l'Éducation nationale a officiellement pris position en annonçant que cette erreur, si elle n'était pas conforme à la rigueur scientifique requise, n'entraînait pas pour autant l'annulation de l'épreuve puisque le principe d'égalité entre les candidats n'avait pas été enfreint.

Lauréats célèbres 

Parmi les lauréats célèbres de l'agrégation d'histoire-géographie puis d'histoire, on peut citer :

Références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
Nicolas Ginsburger, « Historiens et géographes au scalpel de Vichy ». Commentaire de « Discussions d’experts sur la licence et l’agrégation de géographie (janvier-février 1943) », Revue d’histoire des sciences humaines, automne 2017, n°31, p. 141-185.
.

Articles connexes 
 CAPES d'histoire-géographie
 Concours d'agrégation en France

Liens externes 
 Les questions au concours 1995-2013
 Le Bulletin officiel (BO) spécial n°7 du 16 juillet 2009 sur l'organisation de la session 2010
 Rapport du jury 2009

Histoire
Études d'histoire en France